Muhire ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Muhire (* 1958), ruandischer Militär
 Kevin Muhire (* 1998), burundischer Fußballspieler